Deutschländer steht für:
 die u. a. bei deutschsprachigen Personen in Namibia (Afrika) gängige Bezeichnung für Deutsche aus Deutschland; siehe Deutsche Sprache in Namibia und Deutschnamibier
 bei Rumäniendeutschen gängige Bezeichnung für deutsche Staatsangehörige, z. B. für Rumäniendeutsche, die jetzt in Deutschland leben, aber auch für deutsche Staatsangehörige generell
 Übersetzungsvorschlag des türkischen Almancılar, einer türkischen Bezeichnung für Türkeistämmige in Deutschland
 eine Würstchenmarke des Herstellers Meica

Deutschländer ist der Familienname folgender Personen:
 Gerrit Deutschländer (* 1975), deutscher Historiker

Siehe auch:

 Deutsche